Thomasville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Thomasville (Alabama)
Thomasville (Georgia)
Thomasville (North Carolina)